Brownschidle ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Brownschidle (John Joseph Brownschidle junior; * 1955), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jeff Brownschidle (Jeffrey Paul Brownschidle; 1959–1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler